Работническата партия (; ) е лявоцентристка социалдемократическа политическа партия в Норвегия.

Основана през 1887 г., от края на 1920-те години до днес партията е най-влиятелната в страната, като многократно управлява самостоятелно или в коалиция.

От 2005 г. Работническата партия е водещата в лявоцентристкото коалиционно правителство, оглавявано от нейния лидер Йенс Столтенберг.

Ръководители 

 Андерс Андерсен (1887 – 1888)
 Ханс Г. Йенсен (1888 – 1889)
 Кристиан Холтерман Кнудсен (1889 – 1890)
 Карл Джепесен (1890 – 1892)
 Оле Георг Гьостин (1892 – 1893)
 Густав А. Олсен-Берг (1893 – 1894)
 Карл Джепесен (1894 – 1897)
 Лудвиг Мейер (1897 – 1900)
 Кристиан Холтерман Кнудсен (1900 – 1903)
 Кристофър Хорнсруд (1903 – 1906)
 Оскар Нисен (1906 – 1911)
 Кристиан Холтерман Кнудсен (1911 – 1918)
 Кюре Греп (1918 – 1922)
 Емил Станг (1922 – 1923)
 Оскар Торп (1923 – 1945)
 Ейнар Герхардсен (1945 – 1965)
 Трюгве Братели (1965 – 1975)
 Райулф Стейн (1975 – 1981)
 Гру Харлем Брунтлан (1981 – 1992)
 Турбьорн Ягланд (1992 – 2002)
 Йенс Столтенберг (2002 – 2014)
 Йонас Гар Стьоре (2014 – настоящ)

Членове

Участия в избори

Парламентарни избори

Източници

Външни препратки 

  

Норвегия
Социалдемократически партии
Политически партии в Норвегия
Основани в Норвегия през 1887 година